Пе́чников — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Печников, Геннадий Михайлович (1926—2018) — советский российский актёр, театральный режиссёр и общественный деятель.
 Печников, Леонид Данилович (1937—2008) — советский и российский композитор.
 Печников, Яков Давидович (1887—1968) — советский врач, дерматовенеролог, доктор медицинских наук, профессор